Beard Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beard Lake (Hempstead County, Arkansas)
 Beard Lake (Woodruff County, Arkansas)
 Beard Lake (Louisiana)
 Beard Lake (New Mexico)
 Beard Lake (Washington)